Ivan Bratko je ime več znanih oseb:

 Ivan Bratko (1914–2001), slovenski pisatelj, urednik, založnik, komunist, partizan prvoborec
 Ivan Bratko (*1946), slovenski računalnikar in akademik